Don't Judge Me – singolo degli Hypocrisy del 2008
 Don't Judge Me – singolo di Chris Brown del 2012
 Don't Judge Me – singolo di FKA twigs, Headie One e Fred Again del 2021